НКЭП или НКЭП СССР - Народный комиссариат электропромышленности СССР
 НКЭП или НКЭП НИЭМ - Новосибирский колледж экономики и права при НИЭМ